Las siglas ICNB pueden hacer referencia a:

 El Instituto de la Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad en Portugal.
 El Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias.